

Nom commun 
 Asphalte, un matériau de construction

Cinéma 
 Asphalte (Asphalt), film allemand de Joe May sorti en 1929 ;
 Asphalte, film français d'Hervé Bromberger, sorti en 1959 ;
 Asphalte, film français de Denis Amar, sorti en 1981 ;
 Asphalte, court métrage de Pierre Meunier, sorti en 2005 ;
 Asphalte, film français de Samuel Benchetrit, sorti en 2015.

Bande dessinée 
 Asphalte, histoire de la série de bande dessinée Archie Cash publiée en 1982.

Autre 
 Asphalte : biennale d'art urbain organisée depuis 2012 à Charleroi en Belgique.

Homonymie de titre